Die Ligue 1 (Guinea) 2019/20 war die 54. Saison der höchsten guineischen Spielklasse im Fußball. Es nahmen 14 Mannschaften teil, die je zwei Mal gegeneinander antreten sollten. Die Saison begann am 26. Oktober 2019. Am 16. März 2020 wurde die Saison zunächst unterbrochen, bevor sie am 30. April aufgrund der COVID-19-Pandemie in Guinea abgebrochen wurde.

Abschlusstabelle

Einzelnachweise 

Fußballwettbewerb in Guinea
Fußballsaison 2019/20